Mark Boumans (1974), een Nederlands politicus
Karel Boumans (1931-2003), een Belgisch stripauteur